Cuminum brevisetum är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Cuminum brevisetum ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
brevisetum